«Jaded» — песня американской рок-группы Aerosmith с их альбома Just Push Play (2001). Предваряя выход альбома, в конце декабря предыдущего, 2000 года была издана отдельным синглом.

В США песня достигла 7 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100). В чарте Hot Mainstream Rock Tracks того же «Билборда» песня побывала на 1 месте. На другой стороне океана в Великобритании сингл с песней «Love in an Elevator» добрался до 13 места (в чарте UK Singles Chart).

В 2011 году американский телеканал VH1 поместил песню «Jaded» на 86 место своего списка «100 величайших песен 2000-х годов».

Примечания

Ссылки 
 

Песни Aerosmith
Синглы 2000 года
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни 2000 года
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart